BOU steht für:
 Bank of Uganda
 Botswana Open University, Universität in Botswana
 Bouraq Indonesia Airlines, ehemalige Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 British Ornithologists’ Union

Bou bezeichnet
 Bou, eine französische Gemeinde im Département Loiret
 Bou (Fluss), einen Fluss in der Elfenbeinküste

Bou ist der Name von:
 Bou (An Cafe), Gitarrist der japanischen Band An Cafe

Bou ist der Familienname folgender Personen:
 Abdallah Bou Habib (* 1941), libanesischer Ökonom, Diplomat und Politiker
 Georges Bou-Jaoudé (1943–2022), libanesischer Geistlicher, maronitischer Erzbischof von Tripolis
 Gustavo Bou (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Kamel Bou-Ali (* 1958), tunesischer Boxer

Siehe auch:
 Boo
 BU
 Buh

Abkürzung